Франтішек Чермак і Філіп Полашек були чинними чемпіонами, але Полашек того року не брав участі.
У фіналі Франтішек Чермак і Міхал Мертиняк перемогли Сімоне Болеллі і Даніеле Браччалі з рахунком 7–5, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Сітка

Примітки 
 Main Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, парний розряд
2012